Waffengesetz steht für:

 das deutsche Waffengesetz (WaffG), siehe Waffengesetz (Deutschland)
 das österreichische Bundesgesetz über die Waffenpolizei (WaffG), siehe Waffengesetz 1996
 das Schweizer Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition (WG), siehe Waffengesetz (Schweiz)

Siehe auch:
 Waffenrecht
 Waffenrecht (Vereinigte Staaten)